Por Morgantown pode estar à procura de:
Morgantown (Virgínia Ocidental)
Morgantown (Indiana)
Morgantown (Kentucky)

Ou ainda:
Morganton

Desambiguações de topônimos